Йоан (Ян) Дидерик Треслинг (, 28 июля 1868 — 17 марта 1939) — голландский шахматист. Неофициальный чемпион Нидерландов 1898 г. Серебряный призер неофициального чемпионата Нидерландов 1887 г. Бронзовый призер неофициального чемпионата Нидерландов 1899 г. По профессии — судья.

Его отец Тёнес Хакма Треслинг (1834—1907) также был сильным шахматистом.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Нидерландов
Шахматисты XIX века